Дю Мор'є — французьке прізвище.

Відомі носії:
 Анджела дю Мор'є (1904—2002) — британська письменниця.
 Дафна дю Мор'є (1907—1989) — британська письменниця.
 Джордж дю Мор'є (1834–1896) — британський художник та письменник.
 Жанна дю Мор'є (1911–1997) — британська художниця.